Алекса́ндр Ю́рьевич Алексе́ев (род. 20 августа 1946) — российский дипломат, . Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2006).

Биография 
Владеет английским и хинди языками. Основную часть карьеры специализировался на южноазиатском направлении.
 В 1993—1998 — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пакистане.
 В 2001—2004 — постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ.
 В 2004—2007 — заместитель министра иностранных дел России. Отвечал за отношения со странами Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Участвовал в переговорах по северокорейской и иранской ядерным проблемам.
 С 3 января 2007 по 1 октября 2015 года — постоянный представитель России при Совете Европы в Страсбурге.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (22 апреля 1992)
 Чрезвычайный и полномочный посол (30 августа 1996).

Награды 
 Орден Почёта (4 марта 1998) — За большой вклад в проведение внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу.
 Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (3 октября 2006) — За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу.
 Орден Дружбы (26 апреля 2013) — за активное участие в реализации в рамках Совета Европы предложений Российской Федерации по определению принципов деятельности прокуроров вне системы уголовного правосудия.

Примечания

Ссылки 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Список представителей Российской Федерации при международных организациях

Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Заслуженные работники дипломатической службы Российской Федерации
Послы Российской Федерации в Пакистане
Постоянные представители Российской Федерации при ОБСЕ
Постоянные представители Российской Федерации при Совете Европы